Vokalisierung oder Vokalisation steht für:

 Vokalisierung (Schrift), Ausstattung einer Konsonantenschrift mit Vokalzeichen
 Vokalisation (Sprache), Aussprache eines geschriebenen Konsonanten als Vokal 
 Vokalisation (Lesen), Mitsprechen von zu lesenden Texten 

Siehe auch:
 Vokalizität